Rote Lippen soll man küssen

 ist der Titel der deutschen Version des Schlagers „Lucky Lips“ von Cliff Richard
 ist der deutsche Verleihtitel des österreichischen Films „Die ganze Welt ist himmelblau“